

Cinema
The Lone Wolf – film muto statunitense del 1917 diretto da Herbert Brenon
The Lone Wolf – film muto statunitense del 1924 diretto da Stanner E.V. Taylor

Televisione
The Lone Wolf – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1955

Pagine correlate
Lone Wolf